Barna může označovat:
geografické označení
 Barna (hrabství Galway) – irská obec v hrabství Galway
 Bârna – rumunská obec v župě Timiș

příjmení
 János Barna (1923–1949) – maďarsko-rumunský fotbalista (János Stibinger)
 József Barna (1901–1943) - maďarský fotbalista a trenér (József Braun)
 Petr Barna (* 1966) – československý krasobruslař
 Milan Barna (* 1968) – slovenský fotbalista
 Viktor Barna (1911–1972) – maďarský stolní tenista

Externí odkazy